Hyadum intervient dans les noms traditionnels de deux étoiles :
 γ Tauri, également appelée Hyadum I
 δ1 Tauri, également appelée Hyadum II

Voir aussi 
 Liste de noms traditionnels d'étoiles

Homonymie stellaire
Constellation du Taureau